Kitti steht für:

 Sunna Kitti, samische Illustratorin
 Kitti (Mikronesien), Gemeinde in den Föderierten Staaten von Mikronesien

Siehe auch:
 Kiti, Dorf im Bezirk Larnaka im Südosten der Mittelmeerinsel Zypern